Рейс 85 может иметь следующие значения:

 Рейс 85 Northwest Airlines
 Рейс 85 Korean Air